Mordvinska je ime regije u Rusiji. Pjesmu "Shumbrat, Mordovia!" (Pozdrav, Mordvinsko!) napisali su Sergej Kinjakin i Nina Košeljeva, a kao himna je prihvaćena 1995. godine.

Mordvinska narodna glazba je postala dijelom repertoara nekih suvremenih glazbenih skupina, kao što je Toorama.

Mordvini
Mordovija
Glazba